Початок () — дебютний альбом білоруського реп-виконавця Vinsent. Любовна і громадянська лірика, сюрреалізм, соціальна пародія — такою є тематика пісень альбому. Дата релізу 16 лютого 2009 року.

Список композицій

Посилання 
 Огляд альбому на офіційному вебсайті гурту
 Огляд альбому на knihi.net

Vinsent
Дебютні альбоми 2009